Regierung Seipel steht für:

 allgemein die Regierungszeiten 1922–23 und 1926–29 des christlichsozialen Bundeskanzlers Ignaz Seipel 
 das Kabinett 1922–23, Bundesregierung Seipel I
 die beiden Kabinette nach Umbildungen 1923, Bundesregierung Seipel II/III
 das Kabinett 1926/27, Bundesregierung Seipel IV
 das Kabinett 1927–29, Bundesregierung Seipel V